Nazwa trzech rezerwatów przyrody w Polsce:
 Rezerwat przyrody Dębowa Góra w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, na terenie miasta Kłobuck
 Rezerwat przyrody Dębowa Góra w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim
 Rezerwat przyrody Dębowa Góra w woj. lubuskim, w powiecie gorzowskim, w gminie Bogdaniec

Zobacz też 
 Rezerwaty przyrody w Polsce
 Dębowa Góra